Провалля — глибока яма, яр, западина, розколина на земній поверхні.
 Провалля — село в Свердловському районі Луганської області України.
 Провалля — глибокий яр, згодом засипаний; урочище в Києві.
 Провалля — колишнє село на території м.Володимир-Волинський

Залізниця 
 Провалля — колишня назва залізничної станції Красна Могила, яка знаходиться у м. Вознесенівка, що підпорядковується Довжанській (Свердловській) міськраді Луганської області.

Посилання